Якоб Фабер (, ок. 1460, Этапль (город в Пикардии)—1536, Нерак (город в Аквитании)), или Жак Лефевр из Этапля () — французский гуманист, католический теолог, философ, теоретик музыки и математик. Преподавал в Парижском университете. Наиболее известен как первый переводчик на французский язык полного текста Библии (так называемой Библии Жака Лефевра, 1530).

Биография 
Обучался в Парижском университете под началом Георгия Эрмонима. В 1487 году приехал в Италию, где слушал лекции Аргиропула. Затем вернулся во Францию и преподавал в Париже, где среди его учеников были Ватабль, Фарель и Маргарита Наваррская, которая предоставила ему убежище в своей вотчине в 1531 году.

Деятельность 
Своими комментариями к Аристотелю внес ценный вклад в философскую литературу того времени. В своих работах по логике он следовал направлению, родственному так называемым «терминистам» (одно из подразделений средневековых номиналистов), и образовал целую школу «фабристов», весьма распространённую во Франции и Германии. Среди учеников его особенно выдаётся Шарль Бовель, известный и как математик; своё философско-богословское учение последний развивал, однако, скорее в церковно-католическом духе, нежели в духе своего учителя, вольномыслие которого привело его к открытому столкновению с Сорбонной, объявившей его еретиком. 
Издал (с комментариями):
 сочинения Николая Кузанского,
 Основы арифметики, в 10 книгах (Elementa arithmeticae, Париж, 1496), комментарий к «Арифметике» Иордана Неморария;
 Textus de Sphera Johannis de Sacrobosco;
 Начала Евклида (Geometria Euclidis Megarensis. Париж, 1516). Помощником Фабера в деле издания Начал Евклида был Михаил Понтанус. В этом издании, подробно описанном Хизом и М. Кантором, сравнивается текст Начал по первому печатному изданию Ратдольта и по изданию Б. Замберти (первый полный перевод «Начал» Евклида на латынь). В заглавии указано пять авторов: Евклид, Джованни Кампано, Теон Александрийский, Бартоломео Замберти и Hypsicies. В тексте предложения упорядочены так: сначала идёт предложение и изложение (enunciatio), по первому изданию Начал, озаглавленное как Euclides ex Campano, затем следует доказательство с пометкой Campanus, и после этого то, что названо как Campani additio, и отсутствует у Замберти. Затем следует предложение и изложение, озаглавленное как Euclides ex Zamberto, и, наконец, следует доказательство, озаглавленное как Theo ex Zamberto. Таким образом, издатели считали авторами доказательств Кампано и Замберти. Важный недостаток издания заключался в игнорировании исторической стороны предмета до того, что читатель оставался в полном неведении об отношениях, существовавших во времени и частью в пространстве между Эвклидом, Кампано, Теоном и Замберти.

Среди трудов Жака Лефевра — учебники по всем дисциплинам квадривия, неоднократно переиздававшиеся во Франции, в том числе:
 Основы музыки, в 4 книгах (Elementa musices, Париж, 1496), в традициях пифагорейской «музыкальной» арифметики Боэция;
 Краткое изложение «Арифметики» Боэция (Epitome… in libros arithmeticos Divi Severini Boetii; там же, 1496);
 Игра ритмимахия, которая именуется и битвой чисел (Rithmimachiae ludus; там же, 1496);
 Введение в астрономию, в 2 книгах (Introductorium astronomicum theorias corporum coelestium duobus libris complectens; там же, 1517).

В своих трудах по теории музыки предложил математический способ деления целого тона на две равные части — проблема, которая занимала умы ученых музыкантов на протяжении полутора тысячелетий (см. Темперация).

Примечания

Литература 
 
 The Prefatory Epistles of Jacques Lefèvre d’Etaples and Related Texts, ed. E.F. Rice Jr. New York, 1972.
 Palisca C.V. Humanism in Italian Renaissance musical thought. New Haven, 1985.
 Seidel W. Französische Musiktheorie im 16. und 17. Jahrhundert // Geschichte der Musiktheorie, hrsg. v. F. Zaminer. Bd. 9. Darmstadt, 1986, SS. 1-140.
 Lindley M. Stimmung und Temperatur // Geschichte der Musiktheorie, hrsg. v. F. Zaminer. Bd. 6. Darmstadt, 1987, SS. 109—331.
 Vendrix P. On the theoretical expression of music in France during the Renaissance // Early Music History, vol. 13 (1994), pp. 249-73.
 Gervink M. Die musikalisch-poetischen Renaissancebestrebungen des 16. Jahrhunderts in Frankreich und ihre Bedeutung für die Entwicklung einer nationalen französischen Musiktradition. Frankfurt, 1996.

Ссылки 
 Арифметика (комментарий к Иордану), Музыка, Выдержки из «Арифметики» Боэция, Ритмимахия (электронное факсимиле издания 1496 г.)
 Музыка, в 4 книгах (электронное факсимиле издания 1552 г.)
 Музыка (распознанный текст)

Ренессансные гуманисты